Сметнев, Сметнёв — фамилия. Известные носители:

 Сметнев, Александр Сергеевич (1928—2003) — кардиолог, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Сметнев, Сергей Иванович (1899—1992) — доктор сельскохозяйственных наук, академик ВАСХНИЛ.
 Сметнёв, Яков Михайлович (1915—2001) — Герой Советского Союза.